BAEC steht für
 British Airways Executive Club
Bangladesh Atomic Energy Commission

Abkürzung